Gattringer ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Gattringer (* 1966), österreichischer Teilchenphysiker
 Eva Maria Gattringer (* 1959), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Oliver Gattringer (1967–2022), österreichischer Jazzschlagzeuger
 Franz Gattringer, österreichischer Jurist und Beamter der Post- und Telegraphenverwaltung